Это список градоначальников города Екатеринбурга — Свердловска — Екатеринбурга за всю его почти трёхсотлетнюю историю.

В разное время городом фактически руководили люди, занимавшие различные посты и должности: бургомистры, городские головы; в советское время — председатели городского совета, председатели исполкома городского совета; в постсоветское время — глава администрации города, глава города.

С 1917 до середины 1920-х годов (за исключением периода с июля 1918 по июль 1919 года) хозяйственное руководство городом осуществлялось ревкомами, советами и исполкомами различных уровней, с конца 1925 года — Свердловским городским советом рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (с 1936 года — Совет депутатов трудящихся). 5 января 1940 года, впервые с 1920-х гг., сформирован исполком горсовета, который осуществлял хозяйственное руководство городом вплоть до начала 1992 года.:

До 1991 г. главой Екатеринбурга являлся председатель исполнительного комитета городского совета народных депутатов. В августе 1991 г. в стране началась реформа местного самоуправления: исполкомы всех уровней ликвидировались, вместо них создавались администрации. Полномочия по назначению глав областей и областных центров были возложены на президента РФ. В сентябре 1991 г. в отставку ушел председатель горисполкома Екатеринбурга Юрий Новиков, и. о. главы города стал его первый заместитель Виктор Попов. 30 января 1992 года Указом Президента РФ № 104 главой администрации города Екатеринбурга был назначен Аркадий Михайлович Чернецкий.

После принятия устава города 16 октября 1995 года первое лицо города стало официально называться Главой города (соответствующая норма устава вступила в силу 21 декабря 1995 года — в день инаугурации А. М. Чернецкого после выборов 17 декабря 1995 года).

30 июня 2005 года был принят новый устав города (вступил в силу 1 января 2006 года), которым установлено новое наименование должности первого лица города — Глава Екатеринбурга.

Список главноначальствующих Екатеринбурга с 1751 года по настоящее время

Первые секретари горкома ВКП(б)-КПСС 
Политическое руководство городом осуществлял Свердловский горком КПСС, который впервые был сформирован в июле 1932 г. (до этого городские райкомы подчинялись напрямую обкому партии). В 1937—1950 гг. должности первых секретарей обкома и горкома были совмещены, а руководство городской парторганизацией фактически осуществлял второй секретарь Свердловского горкома.

 Первые секретари Свердловского горкома ВКП(б)-КПСС:

 Карклин Фриц Иванович (июль 1932 — апрель 1935)
 Кузнецов Михаил Васильевич (апрель 1935 — январь 1937)
 Кабаков Иван Дмитриевич (январь — май 1937)
 Столяр Абрам Яковлевич (май 1937 — апрель 1938)
 Валухин Константин Николаевич (май 1938 — январь 1939)
 Андрианов Василий Михайлович (январь 1939 — март 1946)
 Недосекин Виктор Иванович (март 1946 — февраль 1950)
 Кузин Михаил Иванович (апрель 1950 — декабрь 1955)
 Козлов Георгий Алексеевич (декабрь 1955 — июль 1958)
 Замирякин Константин Александрович (июль 1958 — январь 1963)
 Рябов Яков Петрович (январь 1963 — март 1966)
 Студёнок Геннадий Андреевич (март 1966 — август 1971)
 Бобыкин Леонид Фёдорович (октябрь 1971 — ноябрь 1976)
 Манюхин Виктор Митрофанович (ноябрь 1976 — июнь 1983)
 Кадочников Владимир Дмитриевич (июнь 1983 — май 1990)
 Денисенко Владимир Алексеевич (май 1990 — ноябрь 1991)

 Вторые секретари Свердловского горкома ВКП(б) (1937—1950 гг.) :

 Кузнецов Михаил Васильевич (январь — май 1937)
 Кормилов Иван Алексеевич (и. о. в мае 1937)
 Шокин Евгений Акимович (май 1937 — апрель 1938)
 Гусаров Николай Иванович (апрель — июль 1938)
 Сулицкий Николай Пантелеевич (июль — август 1938)
 Гусаров Николай Иванович (август 1938 — январь 1939)
 Недосекин Виктор Иванович (январь 1939 — июнь 1942)
 Косов Василий Владимирович (июнь 1942 — апрель 1945)
 Жуков Павел Александрович (апрель 1945 — февраль 1949)
 Красножёнов Иван Федотович (февраль 1949 — февраль 1950)
 Кузин Михаил Иванович (февраль — апрель 1950)

См. также 
 Глава Екатеринбурга
 Главный начальник горных заводов хребта Уральского

Примечания

Литература 
 Главы городского самоуправления Екатеринбурга: Исторические очерки. 2-е издание, дополненное. Екатеринбург: ИД «СОКРАТ», 2008. 248 с.
 Грамолин А. И., Коридоров Э. А. Екатеринбург — Свердловск — Екатеринбург. История городской власти (1745—1919): документально-публицистические очерки. Екатеринбург: Средне-Уральское книжное издательство. Новое время, 2003. 271 с.
 Грамолин А. И., Коридоров Э. А., Силин Я. П. Екатеринбург — Свердловск — Екатеринбург. История городской власти (1920—2005): документально-публицистические очерки. Екатеринбург: Средне-Уральское книжное издательство. Новое время, 2005. 255 с.
 Сушков А. В., Разинков С. Л. Руководители Свердловской области: первые секретари обкома ВКП(б)—КПСС и председатели облисполкома. 1934—1991: биографический справочник. Екатеринбург: Банк культурной информации, 2003. 284 с. 
 Сушков А. В. Руководители города Свердловска: первые секретари горкома ВКП(б)—КПСС (1932—1991), вторые секретари горкома ВКП(б) (1937—1950): историко-биографический справочник. Екатеринбург: Банк культурной информации, 2007. 168 с. 

История Екатеринбурга
Списки:Екатеринбург
Екатеринбург